Stummer János (1764–1842) főszolgabíró, Békés vármegye helyettes alispánja
 Stummer János (1984) politikus, országgyűlési képviselő